Mount Saunders kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Saunders Mountain (berg i Antarktis), 
 Mount Saunders, Antarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar